Die Ewige Tabelle der DDR-Bezirksliga Neubrandenburg ist eine statistische Zusammenfassung aller Spiele von 1952 bis 1991 im Fußball vom DFV. Die Tabelle basiert auf der 2-Punkte-Regel. Gespielt wurde bis zur Saison 1990/1991 in 39 Spielzeiten.

Stand: 14. Juli 2020

Weblinks 
 http://www.f-archiv.de/
 http://www.fussball.de/

DDR-Bezirksliga
Fußball (Mecklenburg-Vorpommern)